Szente László (?–?) sepsiszentgyörgyi származású unitárius műépítész
 Szente László (1908–?) magyar fotográfus, operatőr
 Szente László (1922–?) erdélyi magyar református lelkész, magyartanár
 Szente László (1953–2022) magyar újságíró, riporter